Superliga 1994-95 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1994-95;
 La Superliga de Eslovaquia 1994-95.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1994-95;
 La Superliga femenina de España 1994-95.